Kelemen Márta (1943) magyar színésznő, énekesnő
 Kelemen Márta (1954) magyar tornásznő, edző
hasonló néven
 H. Kelemen Márta (1940-2022) régész, muzeológus